Schima är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Schima ingår i familjen Theaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Schima